est un mot anglais signifiant « paix ». Il peut faire référence à :

Musique

Chanson 
 , morceau de Bill Evans présent sur l'album  sorti en  ;
 , morceau de Horace Silver présent sur l'album Blowin' the Blues Away sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 
 , album d' sorti le  ;
 , album de The Cult sorti en  ;
 , album d'Eurythmics sorti le  ;
 , album de Libera sorti le  ;
 , album de Walt Dickerson sorti en  ;
 , album de  sorti le .

Patronyme 
 David Peace (né en 1967), écrivain anglais ;
 Heather Peace (née en 1975), chanteuse et actrice britannique.

Autres 
 Croissance PEACE, ONG ayant pour but de favoriser un partage économique multilatéral entre l’Afrique, la Chine et l’Europe ;
 'Peace', cultivar de rosier, synonyme de 'Madame Antoine Meilland'.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme